GKS Bełchatówstadion
Stadion GKS Katowice